77 – liczba naturalna
 77 rok naszej ery
 77 rok przed naszą erą
 77 (Frigga) – planetoida

Zobacz też